Klokke  henviser til flere artikler:

Klokke (tøj) – en stiv klokkeformet underkjole fx brugt i folkedragten
Klokke (instrument) – en hætteformet metalgenstand, der kan sættes i svingninger
Cykelklokke – en klokke, monteret på en cykel
Dørklokke – en signalgiver, hvormed man kan melde sin ankomst
Dykkerklokke - en klokke, der anvendes til dykning
Kirkeklokke – en klokke, der ringes med fra kirker
Osteklokke – lille opbevarings-kuppel ofte af glas 
Klokke-slægten – botanisk gruppe
Dirigentklokke – bruges af mødeledere, fx en borgmester
Klokke (hest) - beskyttelse til springheste 
Se også
Klokken – et udtryk for tidsangivelse i timer og for et ur, som i: "Hvad er klokken?" 
Klokken (eventyr) – et eventyr af H.C. Andersen